Eigen Wereld kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Eigen Wereld (album), een studioalbum van Opgezwolle
Eigen Wereld (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk